

Persone
 Gustav Wilhelm Körber – botanico tedesco
 Eduard Philipp Körber – religioso, storico e numismatico estone
 Hilde Körber – attrice austriaca

Altro
 Körber AG – conglomerato di aziende metalmeccaniche tedesche
 Körber Process Solutions – azienda logistica tedesca